La Taça de Portugal 1996-1997 fu la 57ª edizione della Coppa di Portogallo, una competizione sotto la giurisdizione della Federazione calcistica portoghese.

La finale, tenutasi il 10 maggio 1997 presso lo Stadio nazionale di Jamor a Oeiras, vide vincitore il Boavista per 3-2 contro il Benfica. Per la squadra di Porto si tratta della quinta coppa nazionale in bacheca.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni 

Coppa di Portogallo